Eleonora del Portogallo può riferirsi alle seguenti regine portoghesi:

Eleonora Telles de Menezes, o Eleonora di Castiglia (1350 circa–1386), regina consorte del Portogallo e dell'Algarve (1372-1383), infine reggente del Portogallo per la figlia Beatrice (1383-1385)
Eleonora di Trastámara,  o Eleonora d'Aragona o Eleonora d'Alburquerque (1400/02-1445), regina consorte del Portogallo (1433-1438), poi reggente del regno (1438-1439)
Eleonora di Viseu, o la regina vecchia (1458-1525), regina consorte del Portogallo (1481-1495), poi a corte del fratello re Manuele I come la regina vecchia
Eleonora d'Asburgo, o d'Austria (1498-1558), regina consorte del Portogallo (1518-1521), poi di Francia (1530-1547)

o alle Infante portoghesi:

Eleonora del Portogallo, regina di Danimarca (1211-1231)
Eleonora del Portogallo, regina d'Aragona (1328-1348)
Eleonora d'Aviz, imperatrice (1434-1467)